East Mount Carmel ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Mount Carmel (Indiana), im Gibson County
 East Mount Carmel (Ohio), im Clermont County